Seetor steht für Stadttore
Seetor (Angermünde)
Seetor (Dresden)